Joaquín Vaquero Palacios (1900-1998), arquitecto y pintor español;
Joaquín Vaquero Turcios (1933-2010), pintor, escultor y arquitecto español, hijo del anterior.